Ел Конвенио има више значења:

 Ел Конвенио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Конвенио (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Конвенио (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику